Mehrere Schiffe der britischen Royal Navy trugen den Namen HMS Ardent nach dem englischen Wort für „leidenschaftlich“

 Die erste Ardent war ein Linienschiff dritter Klasse mit 64 Kanonen der gleichnamigen Klasse. Sie lief 1764 in Hull vom Stapel, wurde 1779 von den Franzosen erobert, aber 1782 zurückerobert und danach in Tiger umbenannt. Sie wurde 1784 verkauft. 
 Die zweite HMS Ardent war ebenfalls ein Linienschiff dritter Klasse mit 64 Kanonen. Sie lief 1782 vom Stapel und ging 1794 bei Korsika durch einen Brand verloren, der eine Explosion des Pulvermagazins auslöste. 
 Die dritte HMS Ardent war erneut ein Linienschiff dritter Klasse mit 64 Kanonen. Sie lief 1796 vom Stapel und wurde 1824 auf Bermuda abgewrackt.
 Die vierte HMS Ardent war eine hölzerne Sloop mit Schaufelradantrieb, die 1841 in Chatham vom Stapel lief und 1864 verschrottet wurde. 
 Für die Sloop HMS Rattler war ursprünglich der Name HMS Ardent vorgesehen, doch das Schiff wurde vor dem Stapellauf 1843 umbenannt. 
 Die fünfte HMS Ardent war ein Torpedobootzerstörer und Namensgeber für eine Klasse dieser Schiffe. Sie lief 1894 vom Stapel und wurde 1911 verschrottet. 
 Die sechste HMS Ardent war ein Zerstörer der Acasta-Klasse, der 1913 vom Stapel lief und 1916 in der Skagerrakschlacht versenkt wurde. 
 Die siebte HMS Ardent (H41) war ein Zerstörer der A-Klasse, der 1929 vom Stapel lief und am 8. Juni 1940 bei Norwegen von der Scharnhorst versenkt wurde, während er den Flugzeugträger HMS Glorious eskortierte. Nur ein Mitglied der 138 Mann umfassenden Besatzung überlebte. 
 Der Name HMS Ardent (P437) war für ein U-Boot der Amphion-Klasse vorgesehen, doch der Auftrag wurde 1945 storniert. 
 Die achte HMS Ardent (F184) war eine Fregatte der Amazon-Klasse (Typ 21), die 1975 vom Stapel lief und am 21. Mai 1982 während des Falklandkriegs mit Argentinien versenkt wurde.

Weiterhin besaß die Royal Australian Navy ein Patrouillenboot namens HMAS Ardent (P84), das als Museumsschiff erhalten geblieben ist.

Literatur 
 

Ardent